Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Belize en Honduras. De Midden-Amerikaanse landen speelden tot op heden negen keer tegen elkaar. De eerste ontmoeting, een groepswedstrijd voor de strijd om de UNCAF Nations Cup 1999, werd gespeeld in San José (Costa Rica) op 19 maart 1999. Het laatste duel, een wedstrijd tijdens de Copa Centroamericana 2017, vond plaats op 22 januari 2017 in Panama-Stad (Panama).

Wedstrijden

Samenvatting 

Wedstrijden bepaald door strafschoppen worden, in lijn met de FIFA, als een gelijkspel gerekend.

Details

Eerste ontmoeting

Tweede ontmoeting

Derde ontmoeting

Vierde ontmoeting

Vijfde ontmoeting

Honduras
Belize